Männiku steht für:

 Männiku, Bezirk von Tallinn, Estland
 Männiku (Lääne-Nigula), Dorf in der Landgemeinde Lääne-Nigula, Estland
 Männiku (Märjamaa), Dorf in der Landgemeinde Märjamaa, Estland
 Männiku (Saku), Dorf in der Landgemeinde Saku, Estland
 Männiku (Saaremaa), Dorf in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Männiku (See), See in Estland